Atheras () bezeichnet:

 Atheras (Ikaria), ein Gebirge auf der griechischen Insel Ikaria, in der Antike das Pramnos-Gebirge
 Atheras (Kefalonia), einen Gemeindeteil der Stadt Lixouri auf der griechischen Insel Kefalonia
 Porto Atheras, nördlich von Atheras auf Kefalonia gelegener Strand, an dem der Normannenkönig Robert Guiskard 1085 an Fieber starb